Severin može biti:

 Severin (općina), općina u Hrvatskoj
 Severin na Kupi, naselje u Hrvatskoj
 Drobeta-Turnu Severin, grad u Rumunjskoj
 Severin, papa
 Severin (Bilogora), jedan od vrhova Bilogore